Sittenwidrigkeit steht für:

 Sittenwidrigkeit (Deutschland), Rechtsinstitut besonders des deutschen Zivilrechts
 Sittenwidrigkeit (ABGB), Rechtsinstitut des österreichischen Zivilrechts